19-й чемпионат Европы по футболу среди девушек до 19 лет прошёл с 27 июня по 9 июля 2022 года в Моравско-Силезском крае Чехии. В турнире принимали участие спортсменки, родившиеся после 1 января 2003 года.

Квалификация

Групповой этап 
 Время — центральноевропейское летнее (UTC+2).

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

2022 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет
Чемпионаты Европы в Чехии
Спорт в Чехии в 2022 году
Июнь 2022 года
Июль 2022 года
Футбол
Международные соревнования по футболу в Чехии